2021 Anlas Czech Republic FIM Speedway Grand Prix Round 2 – druga impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2021. Zawody odbyły się w dniu 18 lipca 2021 na stadionie Markéta w Pradze. 

Pierwotnie turniej był zaplanowany i rozpoczał się w sobotę 17 lipca. Jednakże ze względu na intensywne opady deszczu sędzia zawodów, Jesper Steentoft przerwał turniej po 11 biegach. Utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne zmusiły organizatorów Grand Prix do zakończenia rywalizacji. Jednocześnie podjęto decyzję o anulowaniu wyników sobotnich zawodów oraz przełożeniu spotkania na niedzielę następnego dnia.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Jana Kvěcha. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Petr Chlupáč i Daniel Klíma.

Losowanie pozycji startowych do turnieju odbyło się 15 lipca.

Pozycje startowe

Klasyfikacja po zawodach

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 

 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Czechy, II
2021, II
2021 w Czechach